Sunnyland ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunnyland (Florida)
 Sunnyland (Illinois)
 Sunnyland (Ohio)

Siehe auch:
 Sunnylands (Anwesen in Kalifornien)